Friedrich Haus ist der Name von

* Friedrich Haus (Offizier) (1909–1945), SS-Hauptsturmführer, Leiter der Gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege (Personalabteilung der Aktion T4)
 Friedrich Ludwig Wilken von Haus (1686–1746), deutscher Jurist, kurfürstlich hannoverscher Geheimer Kammerrat, Landdrost und Gesandter am kaiserlichen Hof